Prágai béke(szerződés) vagy prágai szerződés néven ismert események
 Prágai béke (1635) : II. Ferdinánd német-római császár és a birodalmi rendek békekötése a harmincéves háború során (1635. május 30.)
 Prágai szerződés (1764) : bajor–cseh határegyezmény, a hétéves háború lezárása után.
 Prágai béke (1866) : az Osztrák Császárság és a Porosz Királyság által kötött szerződés, a porosz–osztrák–olasz háború lezárására (1866. augusztus 23.)
 Prágai szerződés (1973) : a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) és a szocialista Csehszlovákia megállapodása a müncheni egyezmény semmissé nyilvánításáról (1973. december 11.)